Les apparitions mariales d'Amsterdam, ou les apparitions de la Dame de tous les Peuples , désignent les apparitions de la Vierge Marie survenues à Ida Peerdeman de 1945 à 1959. Ces apparitions mariales ont connu de multiples rebondissement au niveau de leur reconnaissance par les autorités de l'Église catholique. Aujourd'hui (en 2021), la Congrégation pour la doctrine de la foi a acté une . Cette décision a été prise en compte par l'évêque du lieu, et casse de facto la décision de  Joseph Maria Punt en 2002 de reconnaitre officiellement ces apparitions.

Ces apparitions, qui ne sont connues que du seul témoignage de la voyante, se sont produites sur une longue période à des dates irrégulière et dans plusieurs lieux différents. L’Église catholique a effectué plusieurs enquêtes canoniques pour étudier les déclarations de la voyante. Celles-ci ont amené à une évolution des conclusions : une condamnation des apparitions dans les premières années (1956, 1957, 1974), puis une reconnaissance progressive (1996 et 2002). La décision finale de décembre 2020 se base sur les enquêtes réalisées en 1974 (et antérieures).

Même si les apparitions sont non reconnues, le culte à la Dame de tous les Peuples, et la prière demandée par la voyante restent autorisées par les autorités de l’Église et du Vatican. Le culte à la Vierge Marie sous l'appellation , issu de ces apparitions s'est répandu dans le monde catholique sur les différents continents. A Amsterdam, la chapelle de la Dame de tous les Peuples a été construite avant la reconnaissance officielle des apparitions (et sur le lieu d'une des apparitions présumées). Elle reste le lieu central de dévotion à la Vierge sous cette appellation.

Historique

Le contexte
Ida Peerdeman est née le  à Alkmaar, dans une famille modeste. Sa famille est catholique mais peu pratiquante. La première apparition survient quelques mois avant la fin de la guerre, et de la libération complète du pays.

Le récit des événements est connu par la voyante et les rares témoins qui étaient avec elle. Le récit des visions, comme celui des , n'est le fait que de la voyante.

Élément plus rare dans les apparitions mariales (reconnues ou non) : la demande d'un nouveau dogme marial. La voyante Ida Peerdeman, a demandé en 1951 (au nom de la Vierge Marie qu'elle affirme voir) que l'Église catholique établisse un cinquième dogme marial, concernant le rôle de Marie comme . Ce type de question est très débattu dans la hiérarchie catholique, en dehors de toute .

Les apparitions

Toute première apparition 

Ida Peerdeman n'est alors âgée que de 12 ans en 1917. Le , le jour même de l'apparition de la Vierge Marie à Fátima, la jeune fille déclare avoir été favorisée d'une apparition mariale. Cette apparition se serait produite dans la rue, en rentrant de l'église. Une seconde apparition aurait eu lieu dans le mois d'octobre. Ida se serait confiée à sa famille qui n'en aurait pas tenu compte. Elle se serait aussi confiée à son curé mais celui-ci lui aurait interdit d'en parler.

Les apparitions 
Le cycle des apparitions débute le , au crépuscule de la Seconde Guerre mondiale, pour prendre fin le , pour un total d'une soixantaine d'apparitions, essentiellement dans l'appartement familial, mais pas uniquement. 

 Première apparition
Le , Ida discute dans le salon familial avec ses trois sœurs et le père Frehe quand elle . La voyante raconte . Ida rapporte qu'elle voit la fin de la guerre toute proche et le retour des soldats. L'apparition ne lui donne pas son nom, elle indique juste .

Durant cette apparition, la  dicte une prière à la voyante, lui demandant de la diffuser et de la dire souvent. 

 Apparitions suivantes

Le , Ida indique avoir une vision de la Vierge avec l'Enfant Jésus, assise sur un trône.
Le , la voyante rapporte une vision et une annonce de guerre à Jérusalem, et dans d'autres parties du monde. Le  la Dame évoque de , et appelle tous les chrétiens à prier pour vaincre le danger.

Le , la voyante rapporte une vision de la Vierge debout sur un globe terrestre, et elle indique son nom : la . Le 11 février de l'année suivante, l'apparition indique  et elle donne une prière que la voyante est chargée de diffuser. La prière originale transmise par la voyante est :
. L'image vue ce jour-là par la voyante a été reproduite sur une peinture pour être diffusée aux fidèles.

Le , Ida rapporte que la Vierge, lors de l'apparition, demande que l'Église catholique établisse un cinquième dogme marial, concernant le rôle de Marie comme . Toujours d'après la Vierge . Et le 29 avril, la voyante rapporte que la Vierge lui aurait confirmé sa demande, et que L’Église de Rome va répondre a cette demande et , et que la mission d'Ida est de . À nouveau, le  et le , l'apparition insiste auprès de la voyante pour qu'elle . Un an plus tard, le 31 mai, Ida déclare avoir une vision de la proclamation du dogme dans la basilique Saint-Pierre de Rome.

 Dernières apparitions

Dans la nuit du , la Vierge aurait annoncé à Ida que le pape Pie XII mourrait dans les premiers jours du mois d'octobre. La jeune femme note les éléments sur une feuille qu'elle met dans une enveloppe scellée qu'elle confie à son confesseur. À l'annonce de la mort du pape, Ida alerte son directeur spirituel qui transmet cette lettre scellée au Saint-Siège.

Le , Ida dit avoir une apparition de la Vierge au , la Vierge lui indique le lieu où elle souhaiterait voir une chapelle construite, et consacrée à la Dame de tous les Peuples. Le 31 mai suivant, la voyante dit bénéficier de sa dernière apparition où la Vierge lui apparaît , elle la décrit .

Durant plusieurs apparitions, la Vierge aurait également insisté sur la récitation du rosaire, et sur l'importance de l'eucharistie.

Ida Peerdeman 
Ida Peerdeman est née le  à Alkmaar, dans une famille modeste. Ida est la cadette d'une famille de cinq enfants. Son père est marchand en textile. La famille est catholique, mais peu pratiquante. Sa mère décède alors qu'elle est âgée de huit ans. C'est à ce moment que son père installe la famille à Amsterdam. En 1917, la jeune fille affirme avoir bénéficié d'une première apparition de la Vierge Marie.

Avant la Seconde Guerre mondiale, la jeune femme affirme avoir eu des  (visions de la guerre à venir). 

René Laurentin et Patrick Sbalchiero rapportent que, avant 1945, . Les auteurs ajoutent que son confesseur, l'abbé Frehe, a recours à l'exorcisme. Gerd Schallenberg rapporte qu'Ida aurait eu des visions du diable, sans en préciser la date. Pour cet auteur, ces visions sont des , et il émet l'hypothèse que ces phénomènes . De 1945 à 1959, Ida dit avoir une soixantaine d'apparitions mariales, essentiellement dans le domicile familial. Ces apparitions se font à des dates irrégulières, avec très peu de témoins.

La jeune Ida souhaitait devenir maîtresse d'école, mais ses enseignants estiment que .

Après la construction de la chapelle Notre-Dame de tous les Peuples, Ida rapporte avoir vécu des  dans cette chapelle. À la fin des apparitions, elle a .

Ida décède le  à . Ses funérailles sont célébrées par   dans la chapelle Notre-Dame de tous les Peuples. Elle est inhumée dans le cimetière de Sainte-Barbara à Amsterdam.

Suites et conséquences

Diffusion de la dévotion 
Alors que l'enquête diocésaine (menée en 1956) a donné un avis négatif sur les apparitions, Raoul Auclair fait une conférence à Paris le  pour présenter les apparitions d'Amsterdam. Sa conférence est traduite en plusieurs langues, et il diffuse la . Le texte de sa conférence, ainsi que la prière, sont publiés en différents lieux et éditions, avec l'accord des autorités ecclésiales locales.

Après une nouvelle enquête canonique,  , évêque d'Amsterdam, le , signe le décret autorisant le culte public de la prière de . Un an plus tard se déroule à Amsterdam, la première .

En juillet 2005, la Congrégation pour la doctrine de la foi demande une légère modification de la prière associée au culte de la supposée apparition. Cette demande, à laquelle l'évêque d'Amsterdam souscrit, .

Premières enquêtes officielles 

Une première enquête officielle est ouverte par l'évêque diocésain en 1956, alors que les apparitions ne sont pas terminées. La commission donne un avis négatif. Des critiques , et certains reprochent que .

Le ,  Johannes Petrus Huibers déclare qu'il n'y a  et il interdit la vénération publique. La Congrégation pour la doctrine de la foi du Vatican confirme sa position le .

À la demande de nombreux fidèles et après consultation avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi,  , évêque de Haarlem-Amsterdam, décide de rouvrir le dossier des apparitions. Une nouvelle commission diocésaine est nommée, mais elle ne parvient pas à tirer des conclusions claires : alors que celle-ci tend à attribuer une origine naturelle aux événements, elle conseille néanmoins d'autoriser la dévotion publique. En 1974, la Congrégation pour la doctrine de la foi appuie la décision de l'évêque en rappelant les décisions précédentes et le  toujours en vigueur sur ces .

Premières reconnaissances 

La reconnaissance officielle des  a connu de nombreuses étapes et rebondissements. 

En 1995, le cardinal Joseph Ratzinger (futur pape Benoît XVI) de la Congrégation pour la doctrine de la foi, autorise que , soit détachée de la reconnaissance des apparitions. Le , l’évêque de Haarlem-Amsterdam  Henricus Joseph Aloysius Bomers autorise donc la prière (qui aurait été donnée par la Vierge) pour la dévotion privée. Cette dévotion à la Vierge  se répand rapidement. Ce même jour, l'évêque fait procéder au couronnement de la statue de , . 

Le ,  Joseph Maria Punt, évêque de Haarlem-Amsterdam, reconnaît comme authentiques et dignes de foi les messages et les apparitions de la  à Amsterdam. Cette reconnaissance des apparitions ne couvre pas la totalité (et l'authenticité) de tous les , le contenu ce certains messages devant être approfondi et éclairé théologiquement (en particulier concernant la demande de dogmes mariaux). Pour les historiens Joachim Bouflet et Philippe Boutry, .

En juillet 2005, la Congrégation pour la doctrine de la foi demande la modification de la prière associée au culte de la supposée apparition, l’expression  devant être remplacée par .

Controverse en 2020 
Le , le groupe de presse Imedia, dans un article rédigé par Hendro Munsterman, rapporte dans une brève non sourcée, qu'à la suite d'une question posée par le cardinal Bechara Boutros Rahi, un membre de la Congrégation pour la doctrine de la foi aurait publié le  une lettre dans laquelle elle confirmerait que son avis de 1974 indiquant qu’ est définitif. Le journaliste écrit que ce membre de la congrégation vaticane indiquerait aux catholiques qu'ils doivent . 

Cette information n'est diffusée que sur quelques rares sites et blogs francophones qui ne mettent pas à disposition la dite lettre officielle. Cette information n'est pas non plus confirmée par le site officiel du Vatican, ni publiée sur des médias officiels du Vatican (Bureau de presse du Saint-Siège ou Vatican news). L'évêque émérite d'Amsterdam, contacté par de nombreux fidèles, publie une lettre en date du , rappelant la reconnaissance de la dévotion appuyée et encadrée par la Congrégation pour la doctrine de la Foi au  cours des années, et le soutien explicite du pape François donné sous la forme d'une bénédiction apostolique aux fidèles participant à une journée de prières internationale en Allemagne en 2019. La publication de l'évêque émérite d'Amsterdam confirme donc officiellement l'autorisation de cette dévotion et la bénédiction apostolique donnée par le pape François aux fidèles invoquant la Vierge, Mère de tous les peuples.

Sur son site internet, l'évêque d'Amsterdam indique que la réponse transmise par le nonce apostolique au Liban au cardinal Bechara Boutros Rahi était , et que celle-ci s'appuyait sur une communication faite par la Congrégation pour la doctrine de la foi en 1974 et ne prenait pas en compte les évolutions du dossier depuis cette date (dont l'approbation par la congrégation d'une version modifiée de prière à la Dame de tous les Peuples en 2005). Malgré la réponse de l'évêché, Hendro Munsterman, l'auteur du premier article maintient sa position (que la lettre du nonce apostolique est une  et non ) affirmant que l'apparition est bien non reconnue par le Vatican, et que l'évêque se trompe.

Rebondissement et position actuelle de l’Église 

Le , dans une communication officielle, la Congrégation pour la doctrine de la foi casse la décision de  faite par l'évêque en 2002, et exhorte les catholiques . L'appel de la Congrégation pour la Doctrine de la foi a été annoncé dans une communication publiée le 30 décembre par  , évêque de Haarlem-Amsterdam.  Johannes Hendriks, qui, en tant qu'évêque du lieu, est le principal responsable de l'évaluation des apparitions, a déclaré qu'il avait décidé de publier la déclaration après avoir consulté la congrégation doctrinale du Vatican, qui guide les évêques dans le processus de discernement.

Si le Vatican insiste sur le fait que les  n'ont pas de fondement surnaturel (prouvé), l'utilisation du terme , ainsi que la représentation de la Vierge restent autorisées aux fidèles. De même, la , tel que validé par la congrégation de la doctrine de la foi en 2005 reste autorisé, en dévotion privée, par les fidèles. Mais le Vatican précise : .

Vénération et culte marial

Chapelle de la Dame de tous les peuples 

En 1959, la  achète le terrain au Diepenbrockstraat et y fait ériger une petite chapelle. Dans la chapelle est peinte une représentation de la Vierge, telle qu'elle serait apparue à Ida Peerdeman.

Le , l’évêque de Haarlem-Amsterdam   fait procéder au couronnement de la statue de  (dans la chapelle d'Amsterdam).

Dans le reste du monde 

En 1973, une statue de bois à l'image de la Dame de tous les Peuples est envoyée dans un couvent du Japon à Akita. En juillet de cette année, sœur Agnès Sasagawa religieuse dans ce couvent entend une voix venant de la statue de la Dame de tous les peuples, lui donner des messages. La guérison  de la voyante, ainsi que de nombreuses lacrimations de la statue amènent l'évêque du lieu à ouvrir une enquête canonique sur ces événements. Après une longue enquête scientifique menée par l'Université d'Akita, l'évêque local,  John Shojiro Ito, reconnaît  le .

Prière officielle 

Le texte de la prière, traduit en 80 langues aujourd'hui, et ayant obtenu l'accord de la Congrégation pour la doctrine de la foi est le suivant :
.

Implications dans l’Église 
Demande de dogme

Il est extrêmement rare qu'à la suite d'une apparition mariale, le ou la voyante demande, , la formulation par l’Église catholique d'un nouveau dogme. Concernant la demande formulée par la voyante en 1951, que le pape formule un nouveau dogme marial proclamant la Vierge Marie , René Laurentin et Patrick Sbalchiero soulignent que  au sein des autorités du clergé, tant concernant .

Liens avec d'autres apparitions mariales 
Les apparitions d'Amsterdam auraient des liens  des apparitions mariales :
 Notre-Dame d'Akita : apparitions en 1973 à une religieuse japonaise et lacrimations d'une statue représentant la Dame de tous les Peuples.
 Betania : apparitions de 1976 à 1990 à une femme vénézuélienne. La Vierge se serait présentée à elle comme la Vierge réconciliatrice de .

L'Armée de Marie 

Ida Peerdeman aurait été en lien avec la  Marie-Paule Giguère, fondatrice au Canada de l'Armée de Marie en 1971. Ce mouvement religieux est dans un premier temps reconnu par l’Église catholique qui lui accorde une reconnaissance canonique. Mais après une dizaine d'années (de reconnaissance), la fondatrice est excommuniée par la Congrégation pour la doctrine de la foi en 2007. Ce groupe religieux utilise également le titre de , cette  étant incarnée par la fondatrice. Marie-Paule Giguère s'est attribuée le titre de  est la   et de . Ce mouvement, qualifié de  par l’Église catholique, reprend à son compte une partie des messages et images des apparitions mariales d'Amsterdam (et sans l'accord de l’Église).

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Bibliographie 
Ouvrages en français 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Ouvrages en d'autres langues 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Articles connexes 
 Dame de tous les Peuples
 Chapelle de la Dame de tous les Peuples
 Apparitions mariales de Lipa

Liens externes 
 
   .
  The Lady of All Nations. Site dédié.
 la Dame de tous les peuples. Site dédié, traduit en de multiples langues (dont le français).

Dame de tous les Peuples
1945